Saint-Venant puede referirse a:

Lugares
Saint-Venant, una población y comuna francesa en la región de Norte-Paso de Calais;
Saint-Venant-de-Paquette, una población de Quebec, Canadá.

Personas
Adhémar Jean Claude Barré de Saint-Venant (1797-1886), físico y matemático francés;
Charles Saint-Venant (1898-1953), político francés.

Ingeniería, física y matemáticas
Ecuaciones de Saint-Venant en 1D , para flujo no permanente de líquidos en canales a flujo libre.
Teorema de Saint-Venant , Teorema de mecánica de sólidos deformables.
Principio de Saint-Venant , Principio de equivalencia estática.
Material de Saint-Venant, material elástico lineal e isótropo.